Le nom John Fulton est porté par les personnes suivantes :
 John Fulton (1792–1836), un homme politique américain membre du Congrès pour l'État de Virginie ; 
 John Fulton (1871-1948), un joueur de rugby à XV international irlandais ;
 John Farquhar Fulton (1899-1960), neurophysiologiste et historien des sciences américain ;
 John P. Fulton (1902–1966), un directeur de la photographie américain spécialiste des effets spéciaux ;
 John Fulton (1933-), un matador américain ;
 John Fulton (1967-), un écrivain américain
 John Fulton (-), un guitariste américain, membre de The Dillinger Escape Plan de 1997 à 1999.

Voir aussi